Самбур Григорій Микитович (1893-1965) — український ґрунтознавець родом із Чернігівщини

 Самбур — присілок, Торбеєвський район, Мордовія, Росія
 Самбур — муніципалітет, регіон Бургундія, департамент Йонна, Франція